Amédée Roussellier (1879-1960), haut fonctionnaire français
 Hubert Roussellier (1912-1972), haut fonctionnaire et résistant français
 Nicolas Roussellier (1963), historien français